Montemaggioresi – abitanti di Montemaggiore Belsito
Montemaggioresi – abitanti di Montemaggiore al Metauro